Pavel Jozef Šafárik – scrittore slovacco del XVIII secolo
 Vojtěch Šafařík – ?
 8336 Šafařík – asteroide della fascia principale